De zeventiende etappe van de Ronde van Spanje werd verreden op 7 september. Het was een bergrit over 211 kilometer van Faustino V (Oyón) naar Peña Cabarga.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

17